È campionessa femminile dei CrossFit Games 2015 e 2016, al fianco del campione maschile Ben Smith; nel 2015 i Giochi si sono svolti dal 22 al 26 luglio presso il Centro StubHub di Carson, California. Katrín è la seconda donna islandese a vincere il titolo, seguendo le orme della campionessa del 2011 e 2012 di CrossFit Games Annie Thorisdottir.

Preparazione atletica
Katrín ha iniziato a fare CrossFit nel settembre 2011 all'età di 18 anni. Aveva 10 anni di formazione come ginnasta e 1 anno di esperienza di gare in pista e campo (atletica).

CrossFit Games
L'unica gara vinta da Katrín nel 2015 ai Games è stata quella finale, Pedalare sul Metallo 2, ma che è stato sufficiente a spostarla al primo posto rispetto alla connazionale Ragnheiður Sara Sigmundsdottir, che si era piazzata al primo posto nelle due ultime gare..

Katrín ha gareggiato ai Giochi CrossFit tre volte, nel 2012 (30°), nel 2013 (24°) e nel 2015 (1°). Ha perso la qualificazione del 2014 a causa di un rendimento relativamente scarso nei regionali d'Europa sulla gara 5, una combinazione di salite e sprint nella corda senza gambe. Katrín è finita nella top 10 in ogni gara regionale del 2014 tranne questa, dove è scesa al 24°. Alla fine, 9 punti separavano Katrín dalla finale di qualificazione dei Giochi 2014 fuori dei regionali Europei, terza classificata l'atleta norvegese Kristin Holte.

Katrín ha detto che la qualificazione mancante nel 2014 è stata la spinta che ha fatto la "differenza", aiutandola a tornare ai Giochi e a vincere nel 2015.

Katrín attualmente si allena al CrossFit New England, negli Stati Uniti. In passato, si è formata al Reebok CrossFit Reykjavik, a Reykjavík, Islanda, e al CrossFit Stodin.

Risultati CrossFit Games

|2020
|1°
|
|
|}

Note

Voci correlate
CrossFit
CrossFit Games
Camille Leblanc-Bazinet
Mathew Fraser
Ben Smith (Crossfit)
Rich Froning
Anna Tunnicliffe

Sportivi di CrossFit